Евге́ний Игна́тов: Игнатов, Евгений (род. 1959) — болгарский легкоатлет.
 Игнатов, Евгений Викторович (род. 1979) — российский гребец-каноист.
 Игнатов, Евгений Иванович (1938—2020) — советский и российский географ-геоморфолог.
 Игнатов, Евгений Петрович (1915—1942) — Герой Советского Союза.